

Patronyme 
 Saint Charles Houben (Jean-André Houben) (1821-1893), prêtre passioniste néerlandais.
 Charles Houben (1871-1931), peintre belge.
 Justin Houben (1898-1958), homme politique belge.
 Max Houben (1989-1949), sportif belge.
 Frans Houben (1907-1975), homme politique belge.
 
 Jean-Marie Houben (1966- ), footballeur belge.
 
 Marcel Houben (1967- ), joueur néerlandais de hockey sur glace.
 Max Houben (1898-1949), athlète et bobeur belge.
 Philippe Houben (1881- ?), nageur et joueur de water-polo belge.
 Robert Houben (1905-1992), homme politique belge.
 Steve Houben (1950- ), musicien de jazz belge.
 Houben R.T. (1970- ), peintre bulgare et artiste expérimental.

Homonymie de patronyme